Мото Гран-Прі Франції 2016 року, офіційна назва Monster Energy Grand Prix de France — п'ятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2016, який відбувався 6-8 травня 2016 року на трасі Le Mans Bugatti, розташованій поруч з містом Ле-Ман в Франції.

MotoGP

Результати гонки 
На етапі до виступів повернувся гонщик команди «Octo Pramac Yakhnich» Даніло Петруччі, який через травму пропустив три попередні етапи.

Гонка пройшла за схожим до попереднього етапу сценарієм, де перемогу, лідируючи впродовж усієї дистанції, здобув гонщик команди Movistar Yamaha MotoGP, цього разу Хорхе Лоренсо. Другим досить несподівано фінішував Валентіно Россі, який, стартувавши з сьомої позиції, по ходу гонки відкотився на восьму, проте зумів обігнати багатьох суперників, та завоювати третій подіум у сезоні. Третім призером став Маверік Віньялес — і для нього цей результат приніс перший подіум за часи виступів у «королівському» класі. До того ж, він став першим гонщиком Suzuki, що фінішував у призовій трійці з моменту Гран-Прі Чехії-2008, коли аналогічний результат показав Лоріс Капіроссі. Лідер чемпіонату Марк Маркес по ходу гонки впав, але зумів повернутись та фінішував 13-им, набравши 3 залікові очки. Це позбавило його першого місця загального заліку, який очолив Лоренсо.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу MotoGP.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
На етапі травмованого гонщика команди «JPMoto Malaysia» Ефрена Васкеса замінив Данні Еслік.

Вже традиційно у цьому сезоні гонка в класі Moto2 пройшла досить рівно та прогнозовано: перша четвірка фінішерів визначилась уже на першому колі гонки. Вона складалась з Алекса Рінса, Сімоне Корсі, Франко Морбіделлі та Томаса Люті, який і очолив заїзд. На сьомому колі його обігнав Рінс, який лідирував до самої фінішної лінії. Другим став Корсі, третім — Люті. Лідер чемпіонату Сем Лоус фінішував лише шостим. Перемога Рінса вивела його на перше місце загального заліку.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;
  — гонщик був зміщений на 1 позицію у фінальній таблиці через гоночний інцидент.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto2.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Moto3 
У гонці по вайлд-кард виступили гонщики Давіде Піццолі та Енцо Булом (команда «Procercasa - 42 Motorsport»).

Перемогу у гонці здобув лідер чемпіонату Бред Біндер. Вона стала для нього другою поспіль і дозволила збільшити лідерство від найближчого переслідувача у загальному заліку до 24 очок. Другим фінішував Романо Фенаті, третім — Хорхе Наварро.

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;
  — гонщик був зміщений на 1 позицію у фінальній таблиці через гоночний інцидент;
  — гонщик допустив фальстарт та був покараний проїздом по піт-лейну.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto3.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Франції
2016
Франція
2016 у французькому спорті